Дмитрий Ильич Абри́ньба (; 8 февраля 1885 — 11 января 1918, Екатеринослав) — офицер Русской императорской армии, затем военачальник армии Украинской Народной Республики. Атаман Гайдамацкого куреня в Екатеринославе.

Биография 
Дмитрий Абриньба происходил из казаков Миргородского уезда Полтавской губернии. Получил домашнее образование. На службу вступил 16.08.1905 г. юнкером рядового звания. 

В 1908 году окончил Чугуевское военное училище по 1-му разряду. Служил подпоручиком во Владимирском 61-м пехотном полку (Белосток). С 15 декабря 1910 года — в Изборском 177-м пехотном полку (Рига) .

С 16 июля 1914 года — в 36-м пехотном Орловском полку, в составе которого участвовал в сражениях Первой мировой войны. Был дважды ранен. Награждён всеми орденами до Святого Владимира IV степени с мечами и бантом, а также орденом Святого Георгия IV степени (29 июля 1916 г.) 

и Георгиевским оружием.

24 января 1917 года окончил ускоренный курс Военной академии Генерального штаба. Впоследствии занимал должность и. о. начальника штаба 169-й пехотной дивизии.

Последнее звание в российской армии — Генштаба подполковник.

После февральской революции 11 июля 1917 года был назначен командиром 1-го Украинского запасного полка в Киеве, который был сформирован из части 1-го украинского полка им. Богдана Хмельницкого. В сентябре-октябре 1917 года возглавлял на фронте 209-й пехотный Богородский полк.

После Октябрьской революции в Петрограде снова вернулся на службу в войска Центральной Рады, некоторое время был помощником командира Одесской гайдамацкой бригады. С конца ноября 1917 года — командир Гайдамацкого куреня Слободской Украины в Екатеринославе.

Участник гражданской войны. Погиб в январе 1918 года в уличных боях против большевистских войск в Екатеринославе.

Литература 
 Тинченко Я. Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917—1921): Наукове видання. — К.: Темпора, 2007. — 536 с. ISBN 966-8201-26-4 

Участники Первой мировой войны (Россия)
Погибшие в Гражданскую войну в России
Военачальники Украины
Персоналии:Армия УНР
Атаманы
Выпускники Чугуевского военного училища
Выпускники Военной академии Генерального штаба